

Persone
Bruno Lavagnini (1898-1992), grecista, traduttore e filologo
Roberto Lavagnini (1934-2008), politico italiano
Spartaco Lavagnini (1889-1921), antifascista italiano
Severino Lavagnini (1944-2003), politico italiano

Altro
Viale Spartaco Lavagnini, strada di Firenze, dedicata all'omonimo antifascista

Pagine correlate
Lavagnino